Amadei ist der Familienname folgender Personen:

 Amadio Amadei (1420–1483), italienischer Goldschmied
 Amedeo Amadei (1921–2013), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Gianni Amadei, italienischer Visagist und Regieassistent
 Karl von Amadei (1723–1796), österreichischer Militär
 Michelangelo Amadei (1586–1642), italienischer Komponist des Frühbarock
 Roberto Amadei (1933–2009), italienischer römisch-katholischer Kirchenhistoriker und Bischof